DRW steht für:
 Dominikus-Ringeisen-Werk, Kirchliches Sozialunternehmen aus Bayern
 DRW-Verlag
Dahmeradweg, Radwanderweg in Brandenburg und Berlin
 Darwin International Airport (IATA-Code), ziviler Teil des Flughafens bei Darwin im Northern Territory, Australien
 RAAF Base Darwin (IATA-Code), militärischer Teil des Flughafens bei Darwin im Northern Territory, Australien
 Deutsches Rechtswörterbuch, Nachschlagewerk für die ältere deutsche Rechtssprache
 Dornier Reparaturwerft, siehe Dornier Flugzeugwerft
 Durchschnittsreichweite, wird in Österreich als Maßzahl für die Einschaltquoten angegeben, siehe Sehbeteiligung

.drw steht für:
 Dateiendung von Dateien des Typs Drawn File, zu öffnen mit AppleWorks (iOS) oder CorelDraw Graphics Suite (MS)

DRW